El nombre de Iglesia de la Merced, o cualquiera de sus variantes: Iglesia La Merced, Iglesia de la Virgen de la Merced, Iglesia de Nuestra Señora de la Merced, Iglesia Nuestra Señora de la Merced, Iglesia de Nuestra Señora de las Mercedes o Iglesia de la Virgen de las Mercedes es el nombre de varias iglesias en honor a la Virgen María en la advocación de la Virgen de la Merced.

Iglesias

En Argentina 
 Iglesia de la Merced, templo católico en la ciudad de Corrientes, provincia de Corrientes
 Iglesia de Nuestra Señora de la Merced, templo católico en la ciudad de Salta, provincia de Salta
 Iglesia Nuestra Señora de la Merced, templo católico en la ciudad de Maipú, provincia de Mendoza
 Iglesia de Nuestra Señora de la Merced, templo católico en la ciudad de La Merced, provincia de Salta
Iglesia Nuestra Señora de la Merced, templo católico en Alta Gracia, provincia de Córdoba
 Iglesia de Nuestra Señora de la Merced, templo católico en la ciudad de Merlo, provincia de Buenos Aires;
 Iglesia de Nuestra Señora de la Merced, templo católico en la ciudad de Pergamino, provincia de Buenos Aires
 Basílica de la Victoria "Virgen de la Merced", templo católico en la ciudad de San Miguel de Tucumán, provincia de Tucumán
 Basílica de la Merced, templo católico en la ciudad de Buenos Aires
 Basílica de la Merced, templo católico en la ciudad de Córdoba, provincia de Córdoba
 Parroquia Nuestra Señora de la Merced, templo católico en la ciudad de San Luis, provincia de San Luis
 Parroquia Nuestra Señora de la Merced, templo católico en la ciudad de Villa Mercedes, General Pedernera, provincia de San Luis
 Parroquia Nuestra Señora de las Mercedes, templo católico en Bermejo, Guaymallén, provincia de Mendoza
 Parroquia Nuestra Señora de la Merced, templo católico en la ciudad de San Juan, provincia de San Juan
 Parroquia Nuestra Señora de la Merced, templo católico en la ciudad de Santa Fe, provincia de Santa Fe
 Parroquia Nuestra Señora de la Merced, templo católico en Monte Vera, La Capital, provincia de Santa Fe
 Parroquia Nuestra Señora de la Merced, templo católico en La Criolla, San Justo, provincia de Santa Fe
 Parroquia Nuestra Señora de la Merced, templo católico en San Justo, provincia de Santa Fe
 Parroquia Nuestra Señora de la Merced, templo católico en Lomas de Zamora, provincia de Buenos Aires
 Parroquia Nuestra Señora de las Mercedes, templo católico en Villa Mercedes, Jáchal, provincia de San Juan
 Capilla Nuestra Señora de la Merced, templo católico en Nahuel Mapá, Gobernador Dupuy, provincia de San Luis
 Capilla Nuestra Señora de la Merced, templo católico en la ciudad de Mendoza, provincia de Mendoza
 Capilla Nuestra Señora de la Merced, templo católico en La Libertad, Rivadavia, provincia de Mendoza
 Capilla Nuestra Señora de la Merced, templo católico en La Puntilla, Luján de Cuyo, provincia de Mendoza
 Capilla Nuestra Señora de la Merced, templo católico en El Retamo, Lavalle, provincia de Mendoza
 Capilla Nuestra Señora de la Merced, templo católico en Panquehua, Las Heras, provincia de Mendoza
 Capilla Nuestra Señora de la Merced, templo católico en Villa Las Mercedes, Pocito, provincia de San Juan
 Capilla Nuestra Señora de la Merced, templo católico en Los Hornos, Jáchal, provincia de San Juan
 Capilla Nuestra Señora de la Merced, templo católico en Burzaco, Almirante Brown, provincia de Buenos Aires
 Capilla Nuestra Señora de la Merced, templo católico en Longchamps, Almirante Brown, provincia de Buenos Aires
 Capilla Nuestra Señora de la Merced, templo católico en San Vicente, provincia de Buenos Aires
 Capilla La Merced, templo católico en Chilecito, San Carlos, provincia de Mendoza
 Capilla La Merced, templo católico en Niquivil, Jáchal, provincia de San Juan

En Bolivia 
 Iglesia de la Merced, templo católico en la ciudad de Sucre;

En Chile 
 Basílica de la Merced, templo católico en Santiago de Chile
 Iglesia de la Merced, templo católico en la ciudad de Calama, Región de Antofagasta
 Iglesia de la Merced, templo católico en la ciudad de La Serena, Región de Coquimbo
 Iglesia de la Merced, templo católico en la ciudad de Petorca, Región de Valparaíso
 Iglesia de la Merced, templo católico en la ciudad de Rancagua, Región de O'Higgins
 Iglesia de Nuestra Señora de la Merced, templo católico en la ciudad de Codegua, Región de O'Higgins
 Iglesia de Nuestra Señora de la Merced, templo católico en la localidad de Zúñiga, Región de O'Higgins
 Iglesia de Nuestra Señora de las Mercedes, templo católico en la ciudad de Papudo, Región de Valparaíso
 Iglesia de Nuestra Señora de las Mercedes, templo católico en la comuna de Puente Alto

En Colombia 
 Iglesia Nuestra Señora de las Mercedes, templo católico en la ciudad de Concordia;
 Complejo religioso la Merced, templo católico en la ciudad de Santiago de Cali;
 Parroquia Nuestra Señora de las Mercedes, templo católico en el municipio de La Merced;

En Costa Rica 
 Iglesia de Nuestra Señora de las Mercedes, templo católico en el cantón de Grecia;
 Iglesia de Nuestra Señora de La Merced, templo católico en la ciudad de San José;

En Cuba 
 Iglesia de Nuestra Señora de la Merced, templo católico en la ciudad de La Habana;
 Iglesia de Nuestra Señora de la Merced, templo católico en la ciudad de Camagüey;

En Ecuador 
 Iglesia de la Merced, templo católico en la ciudad de Quito;
 Basílica Menor de la Merced, templo católico en la ciudad de Guayaquil;

En España 
 Iglesia de la Merced, templo católico en la localidad de Murcia;
 Iglesia de la Merced, templo católico en la localidad de Ayamonte;
 Iglesia de la Merced, templo católico en la ciudad de Burgos;
 Iglesia de la Merced, templo católico en la ciudad de Cádiz;
 Iglesia de la Merced, templo católico en la ciudad de Ciudad Real;
 Iglesia de la Merced, templo católico derruido en la ciudad de Málaga;
 Iglesia de la Merced, templo católico en el edificio de la Diputación de Córdoba, en la ciudad de Córdoba;
 Iglesia Catedral de la Merced, templo católico en la ciudad de Huelva – Catedral desde 1953;
Iglesia de la Merced, templo católico en la ciudad de Sanlúcar de Barrameda;
 Iglesia de la Merced, templo católico en la ciudad de Ronda, provincia de Málaga;
 Iglesia de la Merced, templo católico en la ciudad de Teruel;
 Iglesia de Nuestra Señora de las Mercedes, iglesia en el municipio de Priego de Córdoba, provincia de Córdoba;

En Guatemala 
 Iglesia de La Merced, templo católico en la ciudad de Antigua Guatemala;

En Honduras 

 Iglesia de la Merced, templo católico en la ciudad de Tegucigalpa.
 Iglesia de la Merced, templo católico en Gracias, Lempira.
 Iglesia de la Merced, templo católico en Comayagua.

En México 
Iglesia de la Merced, templo católico en la ciudad de Morelia, Michoacán

En Nicaragua 
 Iglesia de la Merced, templo católico en la ciudad de Santiago de los Caballeros de León;

En Panamá 
  Iglesia de la Merced, templo católico en la ciudad de Panamá;

En Perú 
 Iglesia de la Merced, templo católico en la ciudad de Cusco;
 Iglesia de la Merced, templo católico en la ciudad de Huánuco;
 Iglesia de la Merced, templo católico en la ciudad de Lima;
 Iglesia de la Merced, templo católico en la ciudad de Trujillo;

En República Dominicana 
 Templo Patronal Nuestra Señora de las Mercedes, templo católico en la ciudad de Santo Domingo;
 Santuario Nuestra Señora de las Mercedes, templo católico en el Santo Cerro de La Vega;

En Uruguay 
 Iglesia Catedral de Nuestra Señora de las Mercedes, catedral católica en la ciudad de Mercedes;

En Venezuela 
 Iglesia de Nuestra Señora de las Mercedes, templo católico en la ciudad de Caracas.
 Iglesia Nuestra Señora de Las Mercedes, catedral en la ciudad de Calabozo.